Фальконер, Фо́лконер,  Фо́кнер () — английская фамилия. Известные носители:

 Фальконер, Вильям (1730—1769) — шотландский поэт.
 Фальконер, Джон (1820—1903) — американский художник.
 Фальконер, Дуглас Скотт (1913—2004) — британский генетик, натуралист.
 Фальконер, Хью (1808—1865) — шотландский ботаник, геолог, палеонтолог, палеоантрополог, доктор медицинских наук.

См. также

Примечания